Bégout ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Bégout (* 1967), französischer Philosoph, Übersetzer und Autor
 Serge Bégout, französischer Musiker